Lody van de Kamp, Nederlands rabbijn en schrijver
 Lody Kragt, Nederlands voetballer
 Lody Roembiak, Nederlands voetballer